Skillet:

 Skillet — рок-группа.
 Skillet — дебютный альбом группы Skillet.